

Geografia 
 Guzmán – comune di Panama
 Guzmán – località della Spagna

Persone 
 Guzmán (Guzmán Casaseca) – calciatore spagnolo
 Abimael Guzmán – terrorista peruviano
 Alejandra Guzmán – cantante rock messicana
 Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar – imprenditrice messicana 
 Alejandro Guzmán – ex cestista messicano
 Anastasio Guzmán – farmacista e naturalista spagnolo
 Ansel Guzmán – cestista portoricano
 Antonio Guzmán – ex calciatore spagnolo
 Antonio Guzmán Blanco – politico venezuelano
 Antonio Guzmán Fernández – politico dominicano
 Arturo Guzmán Decena – militare e criminale messicano
 Daniel Guzmán – attore e regista spagnolo
 Daniel Guzmán – calciatore messicano
 David Guzmán – calciatore costaricano
 Domenico di Guzmán – fondatore dell'Ordine dei frati predicatori
 Enrique Guzman de Haros – cardinale spagnolo della Chiesa cattolica
 Jacobo Arbenz Guzmán – politico e militare guatemalteco
 Jaime Guzmán – politico e giurista cileno,
 Javier Guzmán – calciatore messicano
 Joaquín Guzmán – criminale e signore della droga messicano
 José Guzmán – ex cestista peruviano
 Josep Maria Guzmán – cestista spagnolo
 Juan Carlos Guzmán – ex calciatore argentino
 Juan Pablo Guzmán – ex tennista e allenatore di tennis argentino
 Luis Guzmán – attore portoricano
 Marcelo Guzmán – calciatore argentino
 Martín Luis Guzmán – scrittore messicano
 Nahuel Guzmán – calciatore argentino
 Pablo Guzmán – pallavolista portoricano del 1987
 Pablo Guzmán – pallavolista argentino del 1988
 Patricio Guzmán – regista, sceneggiatore, attore, scrittore e fotografo cileno
 Raffaello Guzman – giornalista e aviatore italiano
 Ramón Guzmán – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Roberto Guzmán – attore messicano
 Ryan Guzman – attore e modello statunitense
 Tomás Guzmán – calciatore paraguaiano
 Vanessa Guzmán – attrice messicana
 Víctor Guzmán – calciatore messicano del 1995
 Víctor Guzmán – calciatore messicano del 2002

Altro 
 Polveriera Guzman – edificio storico situato ad Orbetello, in provincia di Grosseto, Toscana
 Casa de Guzmán – lignaggio nobile spagnolo originario della Corona di Castiglia
 Guzmán – nome proprio di persona maschile
 Guzman – personaggio dei Pokémon
 Cusumano – variante ortografica italiana del cognome Guzman